Марко Янкович (Marko Janković) — повне слов'янське ім'я.

Відомі носії:

 Марко Янкович (1988) — сербський футболіст, воротар
 Марко Янкович (1995) — чорногорський футболіст, півзахисник
 Марко Янкович (1996) — сербський футболіст, півзахисник

Див. також 
 Янкович